Marciano Testa (Fagundes Varela, Rio Grande do Sul, 18 de agosto de 1976) é um banqueiro e empreendedor da área de tecnologia e do mercado financeiro. É fundador do Agibank e, atualmente, é o Presidente Executivo do Conselho de Administração do Agi.  

Começou sua carreira fundando uma startup em 1999. A iniciativa deu origem a um conglomerado financeiro, hoje liderado pelo Agibank, que foi a primeira e única instituição financeira do mundo a transformar o número do celular no número da conta corrente do cliente. 

O propósito que traz para os seus negócios é melhorar o dia a dia das pessoas e facilitar a vida financeira para o Brasil de verdade, que não é incluído digitalmente e nem atendido pelas grandes instituições. Essa mesma visão inspirou Marciano a fundar, em conjunto com outros empresários, o Instituto Caldeira, uma iniciativa privada para acelerar a transformação digital no Rio Grande do Sul, do qual é o atual Presidente.

Educação 
Graduado pela Unisinos em Ciências Econômicas, tem especialização na área financeira, formação no Executive Program, da Singularity University e no programa Owner/President Management (OPM), na Harvard Business School.

Carreira 
 1999 - Funda em Caxias do Sul (RS) a Agiplan, uma startup voltada para a distribuição de produtos de crédito, entre eles o consignado.
 2009 - Cria 3 novas empresas: Agiplan Serviços Financeiros, Agiplan Mercantil e Agiplan Corretora de Seguros.
 2011 - Consolida a operação através de 7 empresas, entre elas, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central para atuar em crédito e investimentos.
 2015 - Inaugura uma nova sede.
 2016 - Adquire o Banco Gerador e lança o Agipay.
 2018 - Lidera o processo de lançamento do banco 100% digital. O Banco Agiplan muda de nome para Agibank.
 2020 - Com um obstinado grupo de 40 empresários do Rio Grande do Sul, Marciano fundou o Instituto Caldeira, em Porto Alegre, com a missão de fomentar a economia no país e impulsionar transformações e novos negócios por meio da conexão entre empresas, startups e agentes de inovação. 
 2021 - Depois de mais de 20 anos atuando como CEO, Marciano Testa passa o bastão ao sócio Glauber Corrêa e assume exclusivamente a posição de Presidente Executivo do Conselho de Administração do Agi  
 2022 - Recebe a Medalha da 55ª Legislatura, entregue pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como reconhecimento por sua contribuição para o desenvolvimento  econômico, social e cultural do Estado.

Premiações 
 2017 – Destaque Prêmio Líderes e Vencedores – Sucesso Empresarial (2)
 2017 – 20° Prêmio Empreendedor do Ano / EY (3

Ligações externas 
 http://www.federasul.com.br/premio-lideres-e-vencedores/
 http://www.ey.com/br/pt/newsroom/news-releases/release-premio-empreendedor-do-ano-2018

Empresários do Rio Grande do Sul